Stobingen ist der Name ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Stobingen (Groß-/Klein Stobingen), Kreis Insterburg: Gussewka, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Stobingen, Kreis Niederung/Elchniederung: Pridoroschnoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Stobingen, Kreis Wehlau: Liwny (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk